De Onychodontiformes zijn een orde van de kwastvinnigen uit het Devoon. Hoewel deze vissen tot de kwastvinnigen behoorden, misten ze de voor die groep karakteristieke gespierde vinlobben.

Uitgestorven kwastvinnigen